Desa Labuhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Labuhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 113,09), Jawa Timur, 
 Desa Labuhan (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 112,22), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar